Montmaur puede referirse a: 

 Montmaur, comuna de Aude (Francia).
 Montmaur, comuna de Altos Alpes (Francia).